Футболіст року в Центральній та Східній Європі — приз найкращому гравцеві центрально-східної частини європейського континенту. На перших порах існування конкурс мав офіційну назву «Рубіновий м'яч». Із 2018-го проводиться сайтом київської газети «Український футбол», перед тим — згаданим виданням, радіохвилею Berlin-Britz (Німеччина), радіомережею Radioropa (Німеччина) та інформагентством Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst (НДР). Лауреатом може стати будь-який футболіст із громадянством держав зі Сходу та Центру Європи, не залежно від того, в якому чемпіонаті він виступає.

Історія 
1960 рік виявився унікальним для футболу держав т. зв. «соціалістичного табору»: на прем'єрному чемпіонаті Європи (щоправда, тоді він іменувався Кубком) усі призові місця посіли збірні зі східної частини Старого Світу — СРСР, СФРЮ та Чехословаччини, а на XVII Літніх Олімпійських іграх ті ж югослави здобули перемогу плюс угорці вирвали «бронзу» в боротьбі з італійцями. Сьогодні такі досягнення видаються чимось незбагненним, але й тоді їх сприймали, як щось особливе.

Вважали так і журналісти східнонімецького інформаційного агентства Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst (ADN), які вирішили увіковічнити настільки успішний для соціалістичних держав сезон, започаткувавши цікавий конкурс: за ситуації, коли паризький журнал France Football щорічно окреслює прізвища провідних європейських майстрів гри «11х11», нове опитування буде звужене до географічних меж центрально-східної частини континенту (простору, для якого в німців існує термін Osteuropa). Одразу було визначено критерії конкурсу, від яких не відступали не тільки «ендеерівці», а й інші медійні організації, котрі в майбутньому підхоплять у них право його проведення: наперед визначалася шістка найліпших гравців (перша та друга призові трійки), за яких і голосували журналісти з тих же країн соцтабору.

ADN опікувалося референдумом до 1991-го включно: в травні наступного року агентство ліквідували, позаяк політичні зміни (об'єднання Німеччини) унеможливлювали його подальше існування. Хоча вже з початку 1980-х конкурс набув ледь не підпільного вигляду: справа в тому, що якраз тоді втік на Захід екс-гравець східнонімецької збірної Юрген Шпарвассер (він провів єдиний гол в єдиному матчі між національними командами НДР та ФРН), а його ім'я згадувалося в реєстрі за підсумком 1974-го (року, коли на Х мундіалі відбулася пріснопам'ятна зустріч), що не подобалося керівникам Штазі. Отож опитування проводилося, радше, за інерцією, а повні викладки результатів попередніх сезонів не публікувались.

Утім, плебісцит не загинув: упродовж наступних 21 року його організовували дві радіостанції з Берліна — Radioropa та Berlin-Britz. Обидві якогось моменту припиняли існування (перша — 2008-го, не отримавши продовження ліцензії на радіомовлення; друга — 2013-го), щоразу колапс наставав у вересні, в обох випадках через фінансові причини, плюс до того — як одна, так і друга орієнтувалися насамперед на аудиторію, утворену слухачами-емігрантами з країн колишнього соцтабору. Останні й виконували функцію респондентів.

2013 року право проведення конкурсу перехопила газета «Український футбол» із Києва. З 2018-го, за наслідком того, що видання припинило існування, плебісцит почав проводити його офіційний сайт, який продовжує функціонувати.

Також у перші роки переможець референдуму ADN вважався володарем «Рубінового м'яча», хоча поки не існує підтвердження того, що заявлений приз існував у матеріальному вигляді.

Футболіст року

ADN 
Опитування інформагентства Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst (1960—1991):

1960 
 1. Ю. Войнов (СРСР; «Динамо» К.) — 22 % голосів
 2. Л. Яшин (СРСР; «Динамо» М.) — 19 %
 3. Б. Костич (СФРЮ; «Црвена Звєзда») — 17 %
 4. І. Колев (Болгарія; ЦДНА Сф.) — 15 %
 5. Я. Гереч (Угорщина; «Уйпешт Дожа») — 14 %
 6. Б. Відинич (СФРЮ; «Раднички») — 13 %

1961 
 1. Г. Найденов (Болгарія; ЦДНА Сф.) — 21 %
 2. Д. Грошич (Угорщина; «Татабанья») — 19 %
 3. Л. Яшин (СРСР; «Динамо» М.) — 18 %
 4. Й. Масопуст (Чехословаччина; «Дукла») — 16 %
 5. Д. Шекулараць (СФРЮ; «Црвена Звєзда») — 15 %
 6. М. Месхі (СРСР; «Динамо» Тб.) — 11 %

1962 

 1. Й. Масопуст (Чехословаччина; «Дукла») — 74 %
 2. М. Галич (СФРЮ; «Партизан») — 12 %
 3. В. Шройф (Чехословаччина; «Слован» Бр.) — 6 %
 4. А. Квашняк (Чехословаччина; «Спарта») — 4 %
 5. Л. Тихі (Угорщина; «Гонвед») — 3 %
 6. Д. Шекулараць (СФРЮ; «Црвена Звєзда») — 1 %

1963 
 1. Л. Яшин (СРСР; «Динамо» М.) — 75 %
 2. Й. Масопуст (Чехословаччина; «Дукла») — 10 %
 3. С. Плускал (Чехословаччина; «Дукла») — 6 %
 4. А. Шаламанов (Болгарія; «Славія» Сф.) — 4 %
 5. Ф. Альберт (Угорщина; «Ференцварош») — 3 %
 6.  (НДР; «Вісмут») — 2 %

1964 
 1. В. Воронін (СРСР; «Торпедо») — 53 %
 2. Ф. Бене (Угорщина; «Уйпешт Дожа») — 20 %
 3. Ф. Альберт (Угорщина; «Ференцварош») — 9 %
 4. Л. Яшин (СРСР; «Динамо» М.) — 8 %
 5.  (НДР; «Хемі») — 7 %
 6. Н. Котков (Болгарія; «Локомотив» Сф.) — 3 %

1965 

 1. Я. Поплухар (Чехословаччина; «Слован» Бр.) — 22 %
 2. Г. Аспарухов (Болгарія; «Левськи») — 19 %
 3. В. Воронін (СРСР; «Торпедо») — 17 %
 4. Ф. Альберт (Угорщина; «Ференцварош») — 16 %
 5. С. Метревелі (СРСР; «Динамо» Тб.) — 14 %
 6. Ф. Бене (Угорщина; «Уйпешт Дожа») — 12 %

1966 
 1. Ф. Бене (Угорщина; «Уйпешт Дожа») — 25 %
 2. Ф. Альберт (Угорщина; «Ференцварош») — 22 %
 3. Й. Масопуст (Чехословаччина; «Дукла») — 18 %
 4. Н. Добрин (Румунія; «Арджеш») — 15 %
 5. В. Васович (СФРЮ; «Партизан» + «Аякс» (Го.) — 11 %
 6. Д. Джаїч (СФРЮ; «Црвена Звєзда») — 9 %

1967 
 1. Ф. Альберт (Угорщина; «Ференцварош») — 74 %
 2. І. Численко (СРСР; «Динамо» М.) — 8 %
 3. Я. Фаркаш (Угорщина; «Вашаш») — 7 %
 4. А. Бишовець (СРСР; «Динамо» К.) — 6 %
 5. Н. Добрин (Румунія; «Арджеш») — 3 %
 6. Е. Стрельцов (СРСР; «Торпедо») — 2 %

1968 
 1. Д. Джаїч (СФРЮ; «Црвена Звєзда») — 79 %
 2. А. Дунаї (Угорщина; «Уйпешт Дожа») — 9 %
 3. Г. Аспарухов (Болгарія; «Левськи») — 6 %
 4. Й. Адамець (Чехословаччина; «Спартак» Тр.) — 3 %
 5. Л. Сюч (Угорщина; «Ференцварош») — 2 %
 6. С. Симеонов (Болгарія; «Славія» Сф.) — 1 %

1969 

 1. В. Мунтян (СРСР; «Динамо» К.) — 23 %
 2. П. Жеков (Болгарія; ЦСКА Сф.) — 20 %
 3. Л. Куна (Чехословаччина; «Спартак» Тр.) — 19 %
 4. Д. Джаїч (СФРЮ; «Црвена Звєзда») — 17 %
 5. Й. Адамець (Чехословаччина; «Спартак» Тр.) — 13 %
 6. О. Венцель-ст. (Чехословаччина; «Слован» Бр.) — 8 %

1970 
 1. Д. Джаїч (СФРЮ; «Црвена Звєзда») — 24 %
 2. А. Шестерньов (СРСР; ЦСКА М.) — 21 %
 3. В. Любанський (Польща; «Гурник») — 18 %
 4. Йосип Скоблар (СФРЮ; «Марсель» (Фр.) — 14 %
 5. А. Бишовець (СРСР; «Динамо» К.) — 13 %
 6. К. Діну (Румунія; «Динамо» Бх.) — 10 %

1971 
 1. Є. Рудаков (СРСР; «Динамо» К.) — 38 %
 2. Й. Скоблар (СФРЮ; «Марсель» (Фр.) — 34 %
 3. Ф. Бене (Угорщина; «Уйпешт Дожа») — 10 %
 4. Д. Домазос (Греція; «Панатінаїкос») — 9 %
 5. Д. Джаїч (СФРЮ; «Црвена Звєзда») — 6 %
 6. В. Васович (СФРЮ; «Аякс» (Го.) — 3 %

1972 
 1. В. Колотов (СРСР; «Динамо» К.) — 27 %
 2. В. Любанський (Польща; «Гурник») — 23 %
 3. Й. Скоблар (СФРЮ; «Марсель» (Фр.) — 20 %
 4. К. Дейна (Польща; «Легія») — 15 %
 5. М. Хурцилава (СРСР; «Динамо» Тб.) — 11 %
 6. O. Блохін (СРСР; «Динамо» К.) — 4 %

1973 
 1. К. Дейна (Польща; «Легія») — 29 %
 2. Х. Бонев (Болгарія; «Локомотив» Пл.) — 21 %
 3. Я. Томашевський (Польща; ЛКС) — 18 %
 4. Е. Марич (СФРЮ; «Вележ») — 16 %
 5. Ф. Бене (Угорщина; «Уйпешт Дожа») — 13 %
 6. O. Блохін (СРСР; «Динамо» К.) — 3 %

1974 
 1. К. Дейна (Польща; «Легія») — 63 %
 2. O. Блохін (СРСР; «Динамо» К.) — 14 %
 3. Г. Лято (Польща; «Сталь») — 12 %
 4. К. Діну (Румунія; «Динамо» Бх.) — 6 %
 5. В. Колотов (СРСР; «Динамо» К.) — 3 %
 6. Ю. Шпарвассер (НДР; «Магдебург») — 2 %

1975 

 1. O. Блохін (СРСР; «Динамо» К.) — 80 %
 2. Л. Буряк (СРСР; «Динамо» К.) — 7 %
 3. Б. Облак (СФРЮ; «Гайдук» + «Шальке» (ФРН) — 6 %
 4. В. Онищенко (СРСР; «Динамо» К.) — 4 %
 5. Д. Джорджеску (Румунія; «Динамо» Бх.) — 2 %
 6. Х. Бонев (Болгарія; «Локомотив» Пл.) — 1 %

1976 
 1. І. Віктор (Чехословаччина; «Дукла») — 72 %
 2. А. Ондруш (Чехословаччина; «Слован» Бр.) — 10 %
 3. O. Блохін (СРСР; «Динамо» К.) — 7 %
 4. А. Паненка (Чехословаччина; «Богеміанс») — 5 %
 5. І. Чуркович (СФРЮ; «Сент-Етьєн» (Фр.) — 4 %
 6. М. Масний (Чехословаччина; «Слован» Бр.) — 2 %

1977 
 1. O. Блохін (СРСР; «Динамо» К.) — 31 %
 2. Т. Ньїлаши (Угорщина; «Ференцварош») — 28 %
 3. Д. Джорджеску (Румунія; «Динамо» Бх.) — 12 %
 4. А. Торочик (Угорщина; «Уйпешт Дожа») — 11 %
 5. Д. Кіпіані (СРСР; «Динамо» Тб.) — 10 %
 6. Д. Мужинич (СФРЮ; «Гайдук») — 8 %

1978 
 1. Т. Ньїлаши (Угорщина; «Ференцварош») — 34 %
 2. З. Негода (Чехословаччина; «Дукла») — 22 %
 3. O. Блохін (СРСР; «Динамо» К.) — 19 %
 4. М. Масний (Чехословаччина; «Слован» Бр.) — 16 %
 5. З. Бонек (Польща; «Відзев») — 6 %
 6. І. Кочиш (Угорщина; «Гонвед») — 3 %

1979 
 1. С. Сушич (СФРЮ; «Сараєво») — 27 %
 2. З. Бонек (Польща; «Відзев») — 25 %
 3. З. Негода (Чехословаччина; «Дукла») — 24 %
 4. Й. Штрайх (НДР; «Магдебург») — 15 %
 5. В. Старухін (СРСР; «Шахтар») — 7 %
 6. А. Паненка (Чехословаччина; «Богеміанс») — 2 %

1980 
 1. А. Паненка (Чехословаччина; «Богеміанс») — 35 %
 2. O. Блохін (СРСР; «Динамо» К.) — 20 %
 3. Л. Візек (Чехословаччина; «Дукла») — 18 %
 4. В. Петрович (СФРЮ; «Црвена Звєзда») — 17 %
 5. В. Безсонов (СРСР; «Динамо» К.) — 9 %
 6. М. Радукану (Румунія; «Стяуа») — 1 %

1981 
 1. O. Блохін (СРСР; «Динамо» К.) — 47 %
 2. Р. Шенгелія (СРСР; «Динамо» Тб.) — 32 %
 3. О. Чивадзе (СРСР; «Динамо» Тб.) — 11 %
 4. З. Бонек (Польща; «Відзев») — 5 %
 5. Зл. Вуйович (СФРЮ; «Гайдук») — 3 %
 6. Т. Ньїлаши (Угорщина; «Ференцварош») — 2 %

1982 

 1. З. Бонек (Польща; «Відзев» + «Ювентус» (Іт.) — 51 %
 2. Р. Дасаєв (СРСР; «Спартак» М.) — 16 %
 3. Ю. Млинарчик (Польща; «Відзев») — 15 %
 4. Я. Фіала (Чехословаччина; «Дукла») — 8 %
 5. Т. Ньїлаши (Угорщина; «Ференцварош») — 6 %
 6. І. Ґараба (Угорщина; «Гонвед») — 4 %

1983 
 1. Р. Дасаєв (СРСР; «Спартак» М.) — 28 %
 2. С. Сушич (СФРЮ; «Парі Сен-Жермен» (Фр.) — 25 %
 3. Т. Ньїлаши (Угорщина; «Ференцварош» + «Аустрія» (Ав.) — 17 %
 4. Ф. Черенков (СРСР; «Спартак» М.) — 14 %
 5. З. Бонек (Польща; «Ювентус» (Іт.) — 13 %
 6. С. Младенов (Болгарія; ЦСКА Сф.) — 3 %

1984 
 1. С. Сушич (СФРЮ; «Парі Сен-Жермен» (Фр.) — 32 %
 2.  (НДР; «Динамо» Дре.) — 26 %
 3. Г. Литовченко (СРСР; «Дніпро») — 21 %
 4. В. Хадзипанагіс (Греція; «Іракліс») — 10 %
 5. С. Лунг (Румунія; «Університатя») — 6 %
 6. В. Заєць (СФРЮ; «Динамо» Зг. + «Панатінаїкос») — 5 %

1985 
 1. O. Протасов (СРСР; «Дніпро») — 30 %
 2. З. Бонек (Польща; «Ювентус» (Іт.) + «Рома» (Іт.) — 29 %
 3. A. Дем'яненко (СРСР; «Динамо» К.) — 28 %
 4. O. Блохін (СРСР; «Динамо» К.) — 6 %
 5. Л. Детарі (Угорщина; «Гонвед») — 4 %
 6. В. Халіходжич (СФРЮ; «Нант» (Фр.) — 3 %

1986 

 1. I. Бєланов (СРСР; «Динамо» К.) — 29 %
 2. О. Заваров (СРСР; «Динамо» К.) — 27 %
 3. Г. Дукадам (Румунія; «Стяуа») — 25 %
 4. П. Яковенко (СРСР; «Динамо» К.) — 13 %
 5. O. Блохін (СРСР; «Динамо» К.) — 5 %
 6. Р. Дасаєв (СРСР; «Спартак» М.) — 1 %

1987 
 1. О. Заваров (СРСР; «Динамо» К.) — 42 %
 2. O. Протасов (СРСР; «Дніпро») — 21 %
 3. Г. Хаджі (Румунія; «Стяуа») — 18 %
 4. Ю. Млинарчик (Польща; «Порту» (П.) — 9 %
 5. А. Рот (Угорщина; «Фейєноорд» (Го.) — 8 %
 6. Р. Кеметару (Румунія; «Динамо» Бх.) — 2 %

1988 
 1. О. Михайличенко (СРСР; «Динамо» К.) — 49 %
 2. О. Заваров (СРСР; «Динамо» К. + «Ювентус» (Іт.) — 15 %
 3. О. Кузнєцов (СРСР; «Динамо» К.) — 12 %
 4. Д. Стойкович (СФРЮ; «Црвена Звєзда») — 11 %
 5. Р. Дасаєв (СРСР; «Спартак» М. + «Севілья» (Ісп.) — 9 %
 6. A. Дем'яненко (СРСР; «Динамо» К.) — 4 %

1989 
 1. Г. Хаджі (Румунія; «Стяуа») — 37 %
 2. Д. Стойкович (СФРЮ; «Црвена Звєзда») — 35 %
 3. В. Безсонов (СРСР; «Динамо» К.) — 10 %
 4. С. Сушич (СФРЮ; «Парі Сен-Жермен» (Фр.) — 8 %
 5. О. Михайличенко (СРСР; «Динамо» К.) — 7 %
 6. Х. Стоїчков (Болгарія; ЦСКА Сф.) — 3 %

1990 
 1. Р. Просінечки (СФРЮ; «Црвена Звєзда») — 33 %
 2. Г. Хаджі (Румунія; «Стяуа» + «Реал» (Ісп.) — 26 %
 3. Д. Стойкович (СФРЮ; «Црвена Звєзда» + «Марсель» (Фр.) — 20 %
 4. Х. Стоїчков (Болгарія; ЦСКА Сф. + «Барселона» (Ісп.) — 14 %
 5. С. Сушич (СФРЮ; «Парі Сен-Жермен» (Фр.) — 6 %
 6. З. Бобан (СФРЮ; «Динамо» Зг.) — 1 %

1991 
 1. Д. Панчев (Македонія; «Црвена Звєзда») — 24 %
 2. Д. Савичевич (Югославія; «Црвена Звєзда») — 22 %
 3. Х. Стоїчков (Болгарія; «Барселона» (Ісп.) — 21 %
 4. Г. Попеску (Румунія; ПСВ (Го.) — 16 %
 5. Р. Просінечки (Хорватія; «Црвена Звєзда» + «Реал» (Ісп.) — 15 %
 6. М. Белодедичі (Румунія; «Црвена Звєзда») — 2 %

«Radioropa» 
Опитування радіомережі «Radioropa» (1992—2007):

1992 
 1. Х. Стоїчков (Болгарія; «Барселона» (Ісп.) — 55 %
 2. Л. Моравчик (Чехословаччина; «Сент-Етьєн» (Фр.) — 19 %
 3. Д. Шукер (Хорватія; «Севілья» (Ісп.) — 12 %
 4. А. Бокшич (Хорватія; «Марсель» (Фр.) — 7 %
 5. Г. Попеску (Румунія; ПСВ (Го.) — 4 %
 6. Г. Хаджі (Румунія; «Реал» (Ісп.) + «Брешія» (Іт.) — 3 %

1993 
 1. А. Канчельськис (Росія; «Манчестер Юнайтед» (Ан.) — 36 %
 2. А. Бокшич (Хорватія; «Марсель» (Фр.) + «Лаціо» (Іт.) — 31 %
 3. Е. Костадінов (Болгарія; «Порту» (П.) — 11 %
 4. С. Кир’яков (Росія; «Карлсруе» (Н.) — 9 %
 5. Х. Стоїчков (Болгарія; «Барселона» (Ісп.) — 8 %
 6. В. Онопко (Росія; «Спартак» М.) — 5 %

1994 
 1. Х. Стоїчков (Болгарія; «Барселона» (Ісп.) — 77 %
 2. А. Канчельськис (Росія; «Манчестер Юнайтед» (Ан.) — 10 %
 3. Й. Лечков (Болгарія; «Гамбург» (Н.) — 6 %
 4. Г. Хаджі (Румунія; «Брешія» (Іт.) + «Барселона» (Ісп.) — 4 %
 5. Д. Савичевич (Югославія; «Мілан» (Іт.) — 2 %
 6. В. Леоненко (Україна; «Динамо» К.) — 1 %

1995 
 1. Д. Савичевич (Югославія; «Мілан» (Іт.) — 25 %
 2. Д. Шукер (Хорватія; «Севілья» (Ісп.) — 23 %
 3. А. Канчельськис (Росія; «Манчестер Юнайтед» (Ан.) + «Евертон» (Ан.) — 20 %
 4. П. Міятович (Югославія; «Валенсія» (Ісп.) — 16 %
 5. З. Бобан (Хорватія; «Мілан» (Іт.) — 9 %
 6. Х. Стоїчков (Болгарія; «Барселона» (Ісп.) + «Парма» (Іт.) — 7 %

1996 
 1. Д. Шукер (Хорватія; «Севілья» (Ісп.) + «Реал» (Ісп.) — 46 %
 2. К. Поборський (Чехія; «Славія» Пр. + «Манчестер Юнайтед» (Ан.) — 27 %
 3. Г. Попеску (Румунія; «Барселона» (Ісп.) — 10 %
 4. П. Бергер (Чехія; «Боруссія» Д. (Н.) + «Ліверпуль» (Ан.) — 8 %
 5. А. Бокшич (Хорватія; «Лаціо» (Іт.) + «Ювентус» (Іт.) — 6 %
 6. Р. Бейбл (Чехія; «Славія» Пр. + «Атлетико» (Ісп.) — 3 %

1997 
 1. П. Міятович (Югославія; «Реал» (Ісп.) — 50 %
 2. К. Балаков (Болгарія; «Штуттгарт» (Н.) — 22 %
 3. Х. Саліхамиджич (Боснія та Герцеговина; «Гамбург» (Н.) — 11 %
 4. А. Шевченко (Україна; «Динамо» К.) — 7 %
 5. Д. Шукер (Хорватія; «Реал» (Ісп.) — 6 %
 6. А. Бокшич (Хорватія; «Ювентус» (Іт.) + «Лаціо» (Іт.) — 4 %

1998 
 1. Д. Шукер (Хорватія; «Реал» (Ісп.) — 40 %
 2. С. Ребров (Україна; «Динамо» К.) — 25 %
 3. П. Міятович (Югославія; «Реал» (Ісп.) — 13 %
 4. А. Іліє (Румунія; «Валенсія» (Ісп.) — 9 %
 5. А. Шевченко (Україна; «Динамо» К.) — 8 %
 6. Н. Махлас (Греція; «Вітессе» (Го.) — 5 %

1999 

 1. С. Ребров (Україна; «Динамо» К.) — 38 %
 2. А. Шевченко (Україна; «Динамо» К. + «Мілан» (Іт.) — 36 %
 3. С. Михайлович (Югославія; «Лаціо» (Іт.) — 12 %
 4. З. Бобан (Хорватія; «Мілан» (Іт.) — 10 %
 5. Г. Хаджі (Румунія; «Галатасарай») — 3 %
 6. П. Недвед (Чехія; «Лаціо» (Іт.) — 1 %

2000 
 1. А. Шевченко (Україна; «Мілан» (Іт.) — 64 %
 2. Є. Титов (Росія; «Спартак» М.) — 15 %
 3. З. Захович (Словенія; «Олімпіакос» + «Валенсія» (Ісп.) — 8 %
 4. П. Недвед (Чехія; «Лаціо» (Іт.) — 7 %
 5. Я. Коллер (Чехія; «Андерлехт» (Бе.) — 4 %
 6. Х. Шукюр (Туреччина; «Галатасарай» + «Інтер» (Іт.) — 2 %

2001 
 1. О. Мостовий (Росія; «Сельта» (Ісп.) — 26 %
 2. П. Недвед (Чехія; «Лаціо» (Іт.) + «Ювентус» (Іт.) — 24 %
 3. А. Шевченко (Україна; «Мілан» (Іт.) — 23 %
 4. С. Барбарез (Боснія та Герцеговина; «Гамбург» (Н.) — 19 %
 5. Е. Олісадебе (Польща; «Панатінаїкос») — 5 %
 6. І. Тудор (Хорватія; «Ювентус» (Іт.) — 3 %

2002 
 1. В. Белькевич (Білорусь; «Динамо» К.) — 22 %
 2. Т. Росицький (Чехія; «Боруссія» Д. (Н.) — 20 %
 3. Д. Лоськов (Росія; «Локомотив» М.) — 18 %
 4. Х. Шаш (Туреччина; «Галатасарай») — 17 %
 5. П. Недвед (Чехія; «Ювентус» (Іт.) — 15 %
 6. К. Каладзе (Грузія; «Мілан» (Іт.) — 8 %

2003 
 1. П. Недвед (Чехія; «Ювентус» (Іт.) — 48 %
 2. А. Шевченко (Україна; «Мілан» (Іт.) — 38 %
 3. К. Ніхат (Туреччина; «Реал Сосьєдад» (Ісп.) — 6 %
 4. Д. Пршо (Хорватія; «Монако» (Фр.) — 4 %
 5. Я. Коллер (Чехія; «Боруссія» Д. (Н.) — 3 %
 6. А. Муту (Румунія; «Парма» (Іт.) + «Челсі» (Н.) — 1 %

2004 

 1. А. Шевченко (Україна; «Мілан» (Іт.) — 76 %
 2. Т. Загоракіс (Греція; АЕК + «Болонья» (Іт.) — 8 %
 3. П. Недвед (Чехія; «Ювентус» (Іт.) — 7 %
 4. М. Барош (Чехія; «Ліверпуль» (Ан.) — 4 %
 5. М. Верпаковськис (Латвія; «Динамо» К.) — 3 %
 6. Я. Коллер (Чехія; «Боруссія» Д. (Н.) — 2 %

2005 
 1. А. Шевченко (Україна; «Мілан» (Іт.) — 67 %
 2. О. Глєб (Білорусь; «Штуттгарт» (Н.) + «Арсенал» (Ан.) — 11 %
 3. П. Чех (Чехія; «Челсі» (Ан.) — 10 %
 4. Т. Росицький (Чехія; «Боруссія» Д. (Н.) — 5 %
 5. З. Гера (Угорщина; «Вест Бромвич Альбіон» (Ан.) — 4 %
 6. Д. Бербатов (Болгарія; «Байєр» (Н.) — 3 %

2006 
 1. О. Глєб (Білорусь; «Арсенал» (Ан.) — 45 %
 2. Е. Смолярек (Польща; «Боруссія» Д. (Н.) — 15 %
 3. А. Муту (Румунія; «Ювентус» (Іт.) + «Фіорентина» (Іт.) — 13 %
 4. Т. Росицький (Чехія; «Боруссія» Д. (Н.) — 12 %
 5. Ш. Арвеладзе (Грузія; АЗ (Го.) — 8 %
 6. Л. Модрич (Хорватія; «Динамо» Зг.) — 7 %

2007 
 1. Д. Бербатов (Болгарія; «Тоттенхем» (Ан.) — 23 %
 2. А. Муту (Румунія; «Фіорентина» (Іт.) — 21 %
 3. О. Глєб (Білорусь; «Арсенал» (Ан.) — 18 %
 4. І. Олич (Хорватія; «Гамбург» (Н.) — 16 %
 5. М. Янкуловський (Чехія; «Мілан» (Іт.) — 14 %
 6. А. Воронін (Україна; «Байєр» (Н.) + «Ліверпуль» (Ан.) — 8 %

«Berlin-Britz» 
Опитування радіохвилі «Berlin-Britz» (2008—2012):

2008 
 1. А. Аршавін (Росія; «Зеніт») — 39 %
 2. Н. Відич (Сербія; «Манчестер Юнайтед» (Ан.) — 25 %
 3. Ю. Жирков (Росія; ЦСКА М.) — 20 %
 4. Л. Модрич (Хорватія; «Динамо» Зг. + «Тоттенхем» (Ан.) — 7 %
 5. А. Тимощук (Україна; «Зеніт») — 5 %
 6. П. Чех (Чехія; «Челсі» (Ан.) — 4 %

2009 

 1. Д. Срна (Хорватія; «Шахтар») — 21 %
 2. І. Олич (Хорватія; «Гамбург» (Н.) + «Баварія» (Н.) — 19 %
 3. Н. Відич (Сербія; «Манчестер Юнайтед» (Ан.) — 18 %
 4. П. Чех (Чехія; «Челсі» (Ан.) — 16 %
 5. Е. Джеко (Боснія та Герцеговина; «Вольфсбург» (Н.) — 15 %
 6. А. Аршавін (Росія; «Арсенал» (Ан.) — 11 %

2010 
 1. Д. Станкович (Сербія; «Інтер» (Іт.) — 41 %
 2. Д. Бербатов (Болгарія; «Манчестер Юнайтед» (Ан.) — 32 %
 3. М. Вучинич (Чорногорія; «Рома» (Іт.) — 13 %
 4. Б. Джуджак (Угорщина; ПСВ (Го.) — 7 %
 5. Н. Відич (Сербія; «Манчестер Юнайтед» (Ан.) — 5 %
 6. К. Ківу (Румунія; «Інтер» (Іт.) — 2 %

2011 
 1. Л. Модрич (Хорватія; «Тоттенхем» (Ан.) — 20 %
 2. М. Шкртел (Словаччина; «Ліверпуль» (Ан.) — 19 %
 3. Я. Блащиковський (Польща; «Боруссія» Д. (Н.) — 18 %
 4. Е. Джеко (Боснія та Герцеговина; «Манчестер Сіті» (Ан.) — 16 %
 5. Р. Левандовський (Польща; «Боруссія» Д. (Н.) — 15 %
 6. Б. Іванович (Сербія; «Челсі» (Ан.) — 12 %

2012 
 1. П. Чех (Чехія; «Челсі» (Ан.) — 26 %
 2. Р. Левандовський (Польща; «Боруссія» Д. (Н.) — 21 %
 3. Л. Модрич (Хорватія; «Тоттенхем» (Ан.) + «Реал» (Ісп.) — 20 %
 4. Г. Мхитарян (Вірменія; «Шахтар») — 13 %
 5. Б. Іванович (Сербія; «Челсі» (Ан.) — 11 %
 6. М. Манджукич (Хорватія; «Баварія» (Н.) — 9 %

«Український футбол» 
Опитування газети «Український футбол» (2013—2017):

2013 

 Р. Левандовський (Польща; «Боруссія» Д. (Н.) — 145 очок (21 перше місце + 3 других + 1 третє + 0 четвертих + 0 п'ятих + 0 шостих)
 М. Манджукич (Хорватія; «Баварія» (Н.) — 109 (2+13+6+0+4+0)
 А. Ярмоленко (Україна; «Динамо» К.) — 86 (0+4+9+8+2+2)
 Д. Срна (Хорватія; «Шахтар») — 70 (1+1+5+8+5+5)
 Е. Джеко (Боснія та Герцеговина; «Манчестер Сіті» (Ан.) — 67 (1+3+2+6+7+6)
 В. Ібішевич (Боснія та Герцеговина; «Штуттгарт» (Н.) — 48 (0+1+2+3+7+12)

2014 
 Л. Модрич (Хорватія; «Реал» (Ісп.) — 129 (14+7+1+1+1+1)
 Р. Левандовський (Польща; «Боруссія» Др. (Н.) + «Байєрн» (Н.) — 111 (8+7+4+1+4+1)
 М. Гамшик (Словаччина; «Наполі» (Іт.) — 77 (0+1+10+8+2+4)
 Е. Джеко (Боснія та Герцеговина; «Манчестер Сіті» (Ан.) — 72 (0+4+4+6+7+4)
 А. Ярмоленко (Україна; «Динамо» К.) — 69 (1+5+1+6+4+8)
 Д. Срна (Хорватія; «Шахтар») — 67 (2+1+5+3+7+7)

2015 
 Р. Левандовський (Польща; «Байєрн» (Н.) — 121 (13+1+5+6+0+0)
 А. Ярмоленко (Україна; «Динамо» К.) — 114 (7+7+4+7+0+0)
 Є. Коноплянка (Україна; «Дніпро» + «Севілья» (Ісп.) — 114 (3+12+6+4+0+0)
 І. Ракитич (Хорватія; «Барселона» (Ісп.) — 101 (2+5+10+8+0+0)
 Ю. Куцка (Словаччина; «Дженоа» (Іт.) + «Мілан» (Іт.) — 50 (0+0+0+0+25+0)
 Е. Хюсай (Албанія; «Емполі» (Іт.) + «Наполі» (Іт.) — 25 (0+0+0+0+0+25)

2016 
 Я. Облак (Словенія; «Атлетико» (Ісп.) — 312
 Л. Модрич (Хорватія; «Реал» (Ісп.) — 213
 Р. Левандовський (Польща; «Байєрн» (Н.) — 132
 І. Ракитич (Хорватія; «Барселона» (Ісп.) — 68
 М. Гамшик (Словаччина; «Наполі» (Іт.) — 59
 І. І. Попов (Болгарія; «Спартак» М.) — 40

2017 

 Г. Мхитарян (Вірменія; «Манчестер Юнайтед» (Ан.) — 204
 Е. Джеко (Боснія та Герцеговина; «Рома» (Іт.) — 200
 Л. Модрич (Хорватія; «Реал» (Ісп.) — 197
 Р. Левандовський (Польща; «Байєрн» (Н.) — 133
 Н. Матич (Сербія; «Челсі» (Ан.) + «Манчестер Юнайтед» (Ан.) — 48
 А. Ярмоленко (Україна; «Динамо» К. + «Боруссія» Др. (Н.) — 42

ukrfootball.ua 
Опитування сайта газети «Український футбол» (з 2018 року):

2018 
 І. Ракитич (Хорватія; «Барселона» (Ісп.) — 82
 Л. Модрич (Хорватія; «Реал» (Ісп.) — 80
 М. Манджукич (Хорватія; «Ювентус» (Іт.) — 53
 Е. Джеко (Боснія та Герцеговина; «Рома» (Іт.) — 42
 Р. Левандовський (Польща; «Байєрн» (Н.) — 35
 А. Коларов (Сербія; «Рома» (Іт.) — 8

2019 
 Д. Тадич (Сербія; «Аякс» (Го.) — 57 %
 Р. Левандовський (Польща; «Байєрн» (Н.) — 21 %
 О. Зінченко (Україна; «Манчестер Сіті» (Ан.) — 9 %
 А. Митрович (Сербія; «Фулхем» (Ан.) — 7 %
 В. Щенсний (Польща; «Ювентус» (Іт.) — 4 %
 В. Циганков (Україна; «Динамо» К.) — 2 %

2020 
 Р. Левандовський (Польща; «Байєрн» (Н.)
 А. Крамарич (Хорватія; «Гоффенгайм» (Н.)
 Е. Аліоскі (Північна Македонія; «Лідс Юнайтед» (Ан.)
 Я. Облак (Словенія; «Атлетико» (Ісп.)
 І. Перишич (Хорватія; «Байєрн» (Н.) + «Інтер» (Іт.)
 А. Митрович (Сербія; «Фулхем» (Ан.)

Кількаразові переможці

Цікаві факти 
 лауреатами опитування ставали 49 гравців, які представляли 34 клуби і 17 державних утворень;
 найстарші лауреати (34 роки) — Лев Яшин у 1963-му та Іво Віктор у 1976-му;
 наймолодші лауреати (21 рік) — Олег Протасов у 1985-му та Роберт Просінечки у 1990-му;
 із-поміж клубів найбільше лауреатів має київське «Динамо»: 10 футболістів перемагали в конкурсі сумарні 12 разів;
 із-поміж країн найбільше лауреатів усе ще має колишній СРСР: 12 футболістів перемагали в конкурсі сумарні 14 разів.

Тренер і Голкіпер року 

Тренер і Голкіпер року в Центральній та Східній Європі — призи найкращому наставнику та воротареві центрально-східної частини європейського континенту. З 2018-го проводиться сайтом київської газети «Український футбол», перед тим — згаданим виданням, радіохвилею Berlin-Britz (Німеччина), радіомережею Radioropa (Німеччина) та інформагентством Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst (НДР). Лауреатами можуть стати наставники й воротарі з громадянством держав зі Сходу та Центру Європи, незалежно від того, в яких чемпіонатах вони виступають.

Тренер року 
{|
|

Голкіпер року

Молодий футболіст року 
Молодий футболіст року в Центральній та Східній Європі — приз найкращому гравцеві віком до 21 року центрально-східної частини європейського континенту. З 2018-го проводиться сайтом київської газети «Український футбол», перед тим — згаданим виданням. Лауреатом може стати будь-який футболіст віком до 21 року з громадянством держав зі Сходу та Центру Європи, не залежно від того, в якому чемпіонаті він виступає.

Найкращі за десятиліттями 
Найкращі футболісти і тренери Східної та Центральної Європи за десятиліттями — призи провідним гравцям і наставникам центрально-східної частини європейського континенту за підсумком десятиріч. Вручалися газетою «Український футбол» (Україна), радіохвилею Berlin-Britz (Німеччина), радіомережею Radioropa (Німеччина) та інформагентством Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst (НДР). Окрім провідних футболістів і тренерів, обиралися також топові представники чотирьох амплуа: голкіпери, захисники, півзахисники, нападники.

Джерела 
 Анатолій Скоробагатько. Спортивні опитування: Україна та світ. — К.: [самвидав], 2001. — 82 с.
 Газета «Український футбол» за 24 грудня 2013 року, № 105
 Газета «Молодь України» за 27 грудня 2014 року, спецвипуск
 Газета «Український футбол» за 8 грудня 2015 року, № 90
 Газета «Український футбол» за 20 грудня 2016 року, № 89-90
 Газета «Український футбол» за 31 січня 2017 року, № 5-6
 Газета «Український футбол» за 15 серпня 2017 року, № 8
 Газета «Український футбол» за 24 жовтня 2017 року, № 81-82
 На зеленій мураві. Ретроспективний альманах газети «Український футбол» / К.: [самвидав], 2017. — C. 2

Див. також 
 Золотий м'яч
 Футболіст року в Євразії
 Футболіст року в СРСР
 Футболіст року в СНД

Посилання 
 Інформація в брошурі Федерації футболу України 2009 року
 Інформація про конкурс у буклеті Любомира Марчуковського
 Альберт, Джаїч, Блохін, Стоїчков, Левандовський… — що спільного?
 Київський тижневик визначив найкращих у Східній Європі
 Назавжди «вічно перший»!
 Інформація на офіційному сайті Української Прем'єр-Ліги
 Ракитич!!!! Далич!!! Ханданович!! Циганков!
 Тадич, Шевченко, Щенсний, Йовелич…
 Опитування-2020: neverending story

Нагороди футболісту року
Списки:Футбол